Jim Jordan kan syfta på:

Jim Jordan (politiker), född 1964, republikansk kongressledamot 2007-
Jim Jordan (politisk strateg), född 1961, amerikansk politisk strateg, demokrat